Кундулун — название населённых пунктов в России:
 Кундулун — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Кундулун — село в Зиминском районе Иркутской области.